Trachys — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Trachys — род жесткокрылых из семейства златок,
 Trachys — род растений семейства Злаки.